Malaj kan avse

 Malaj – en etnisk grupp i Sydostasien, se malajer
 Malaj – en nedsättande term i svensk försvarsmakt för handräckningsvärnpliktig

Se även
 Malay